London Bridge (Puente de Londres en inglés) puede referirse:

 al puente de Londres, un puente sobre el río Támesis situado en la ciudad del mismo nombre;
 a la estación de London Bridge, una de las principales estaciones de Londres situada junto al puente anterior;
 a la canción London Bridge de la cantante estadounidense Fergie;
 a London Bridge Studio, un estudio de grabación de Seattle.